Karabin dowolny leżąc z 600 m był jedną z konkurencji strzeleckich rozegranych w ramach Letnich Igrzysk Olimpijskich 1924 w Paryżu.

Zawody odbyły się w dniu 27 czerwca 1924 r. Zawodnicy strzelali z odległości 600 m, karabinem dowolnym. Oddawano 20 strzałów. Maksymalnie można było zdobyć 100 pkt.

Dwaj najlepsi zawodnicy uzyskali taką samą liczbę punktów. O miejscu zdecydowała dogrywka, którą wygrał Amerykanin Bud Fisher.

Bibliografia 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924